Тацухико Сэта (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В 1970 году после окончания средней школы Сэта стал игроком «Касива Рейсол» (ранее — «Хитачи»). В 1972 году клуб выиграл чемпионат Японии и Кубок Императора. После этого были завоеваны Кубок Императора 1975 и Кубок лиги 1976 года. В 1980 году Сэта завершил карьеру, сыграв в 164 матчах национального чемпионата. Дважды он был включен в символическую сборную лиги в 1972 и 1976 годах. В 1982 году он вернулся в родной клуб в качестве играющего тренера, но так и не провел на поле ни одной игры.

Карьера в сборной 
В мае 1973 года Сэта был вызван в сборную Японии на отборочные матчи к чемпионату мира 1974 года. И 22 мая он дебютировал в игре против Гонконга. Он принимал участие в Азиатских играх 1974 года. В 1976 году основного вратаря он провел все матчи квалификации на Летние Олимпийские игры 1976 года. После этого Сэта был вызван в национальную команду лишь в 1980 году. Квалификационный матч на Летние Олимпийские игры 1980 против Кореи стал его последней игрой за сборную. Всего он провел 25 матчей за Японию.

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касива Рейсол»